«Седьмой спутник» — советский художественный фильм Григория Аронова и Алексея Германа по одноимённой повести Бориса Лавренёва. Режиссёрский дебют Алексея Германа.

Сюжет 
Главный герой, Евгений Павлович Адамов, — генерал русской армии, профессор Военно-юридической академии. 
После официального объявления в сентябре 1918 года красного террора Адамова, в числе прочих людей, берут в качестве заложника. Во время допроса его узнаёт один большевик, на суде над которым в 1905 году он, будучи прокурором, отказался быть обвинителем, посчитав процесс незаконным. Адамова освобождают из тюрьмы, однако его, как покойника, уже лишили продовольственных карточек и квартиры, которую отдали трудящимся. Престарелый генерал без еды и жилья, поскитавшись до вечера по Петрограду, возвращается в тюрьму. Комендант тюрьмы из жалости пускает его переночевать, а потом назначает на должность прачки.

Через некоторое время комендант сказал высопоставленному большевику, что у него бельё солдатам стирает целый генерал. Большевик пожелал поговорить с Адамовым и предложил ему служить большевикам по своей военной специальности. Адамов соглашается.

Осенью 1919 года, во время наступления Юденича Адамов в качестве военспеца оказывается на фронте под Петроградом. Там он помогает расследовать дело об убийстве членов продотряда, снова пытается не допустить беззакония, но его уже не слушают, подозреваемых расстреливают без суда и следствия, т.к. неожиданно отряд подвергается атаке прорвавшейся конницы армии Юденича, "это были кавалеристы полковника Бермонта-Авалова, полковника, продававшего свою шпагу, честь и подданство и за немецкие марки, и за русские рубли, и за английские фунты".

Весь отряд погиб, но Адамов с одним красноармейцем смогли убежать. Поскитавшись по лесу, они вышли к деревне, полагая, что там красные, но она уже была в руках Северо-Западной армии Юденича. Их берут в плен.

На допросе выясняется личность Адамова. Ему тотчас предлагают вступить в ряды белого движения и бороться за свободу России. Однако Адамов отказывается и объясняет: почему он согласился на службу большевикам и не перейдёт на сторону их противников. Профессор рассказал, что «есть огромные тела в пространстве, притягивающие более мелкие. А когда появляется какой-нибудь седьмой спутник, он притягивает все остальные тела, несмотря на их волю и желания». Офицер не понимает, о чём говорит бывший генерал, считая это бредом сумасшедшего.

Поговорить с Адамовым приходит высокопоставленный офицер. Он ещё раз спрашивает Адамова, отказывается ли тот переходить на сторону Белого движения и понимает ли, что последует за этим отказом? Адамов не отвечает.

Тогда офицер приказывает его расстрелять вместе с взятым плен красноармейцем. Их отводят на край деревни и расстреливают.

В ролях 
 Андрей Попов — Евгений Павлович Адамов
 Александр Анисимов — Кухтин
 Георгий Штиль — Кимка
 Пётр Чернов — Зыков
 Валентин Абрамов — председатель домкомбеда
 Владимир Осенев — Приклонский
 Софья Гиацинтова — Марья Семёновна, генеральша
 Владимир Эренберг — Вербовский
 Александр Михайлов — Муравлёв
 Григорий Шпигель — Шпигель
 Пётр Кудлай — Костель-Свиридов
 Георгий Юматов — Турка
 Анатолий Ромашин — белый офицер
 Алексей Баталов — комиссар
 Алексей Глазырин — председатель трибунала
 Лилия Гриценко — Соня Приклонская
 Пантелеймон Крымов — Дмитрий Андреевич
 Николай Корн — полковник
 Яков Голяков — заключённый (в титрах не указан)

Съёмочная группа 
 Сценаристы: Юрий Клепиков, Эдгар Дубровский
 Режиссёры-постановщики: Григорий Аронов, Алексей Герман
 Оператор-постановщик: Эдуард Розовский
 Художник: Игорь Вускович
 Второй режиссёр: Игорь Усов

См. также 
 «Око за око» — фильм Геннадия Полоки (2010) по мотивам повести «Седьмой спутник». Полока подавал заявку на экранизацию книги ещё в середине 1960-х, но проект был поручен Аронову и Герману.

Литература

Ссылки 
 

Фильмы СССР 1967 года
Фильмы Алексея Германа
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Бориса Лавренёва
Фильмы Григория Аронова
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Санкт-Петербурге